Palo alto (littéralement « grand arbre ») peut faire référence à :

Toponymes

Palo Alto est une ville de Californie
 Le comté de Palo Alto est un comté de l'Iowa
 Palo Alto est un borough du comté de Schuylkill, en Pennsylvanie

Palo Alto est une ville

Sciences 
 L'École de Palo Alto est un courant de pensée et de recherche en psychologie et psycho-sociologie
 Le Palo Alto research center est un centre de recherche informatique de la société Xerox

Musique 
 Palo Alto est un groupe français de musique expérimentale
 Palo Alto est un morceau bonus de l'album OK Computer de Radiohead
  est un label de jazz

Cinéma 
 Palo Alto est un film américain réalisé par Brad Leong en 2007
 Palo Alto est un film américain réalisé par Gia Coppola en 2013

Autres 
 La bataille de Palo Alto est la première bataille majeure de la guerre américano-mexicaine
 El Palo Alto est un séquoia à feuilles d'if
 Palo Alto Networks est une entreprise américaine qui construit du matériel de télécommunications